Nathan Scott Thompson (né le  à Anchorage en Alaska aux États-Unis d'Amérique) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie 
Il passa son hockey junior avec les Thunderbirds de Seattle dans la LHOu.

Il commença dans la LAH en 2004 avec les Bruins de Providence. Il y passa 4 ans.

Il a joué ses premiers matchs dans la LNH avec les Bruins de Boston en 2006.

Dès 2008, il retente sa chance dans la LNH avec les Islanders de New York et il réussit puisque l'année suivante il commence la saison avec les Islanders et ensuite il passe au Lightning de Tampa Bay.

Le , il est échangé par les Kings de Los Angeles en compagnie d'un choix de  ronde au Canadiens de Montréal contre un choix de  ronde.

Le ,  il est échangé par les Canadiens de Montréal aux Flyers de Philadelphie contre un choix de 5e tour en 2021.  C'est la troisième année de suite que Thompson est échangé à l'approche de la date limite des transactions.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 69 || 13 || 26 || 39 || 42 || 11 || 1 || 3 || 4 || 13
|- 
| 2002-2003 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 61 || 10 || 24 || 34 || 48 || 15 || 5 || 4 || 9 || 6
|-
| 2003-2004 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 65 || 13 || 23 || 36 || 24 || -|| -||- ||- ||-
|- 
| 2004-2005 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 58 || 19 || 15 || 34 || 39 || 12 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2004-2005 || Bruins de Providence || LAH || -|| -||- ||- ||- || 11 || 0 || 1 || 1 || 4
|- 
| 2005-2006 || Bruins de Providence || LAH || 74 || 8 || 10 || 18 || 58 || 3 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2006-2007 || Bruins de Providence || LAH || 67 || 8 || 15 || 23 || 74 || 13 || 0 || 2 || 2 || 9
|- 
| 2006-2007 || Bruins de Boston || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Bruins de Providence || LAH || 75 || 19 || 20 || 39 || 83 || 10 || 2 || 3 || 5 || 4
|- 
| 2008-2009 || Islanders de New York || LNH || 43 || 2 || 2 || 4 || 49 || -|| -||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Islanders de New York || LNH || 39 || 1 || 5 || 6 || 39 || -|| -||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 32 || 1 || 3 || 4 || 17 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 79 || 10 || 15 || 25 || 29 || 18 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
|2011-2012 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 68|| 9|| 6|| 15 ||21 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Aces de l'Alaska || ECHL || 24|| 7|| 14|| 21|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 45 || 7 || 8 || 15 || 17 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 81 || 9 || 7 || 16 || 27 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2014-2015 || Ducks d'Anaheim || LNH || 80 || 5 || 13 || 18 || 39 || 12 || 2 || 4 || 6 || 6
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 49 || 3 || 3 || 6 || 47 || 7 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || Gulls de San Diego || LAH || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || - ||  -|| - || - || -
|-
| 2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 30 || 1 || 1 || 2 || 14 || 17 || 2 || 4 || 6 || 6
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 43 || 4 || 7 || 11 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Kings de Los Angeles || LNH || 26 || 1 || 5 || 6 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Kings de Los Angeles || LNH || 53 || 4 || 2 || 6 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Canadiens de Montréal || LNH || 25 || 1 || 6 || 7 || 0|| -|| - ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Canadiens de Montréal || LNH || 63 || 4 || 10 || 14 || 21|| -|| - ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Flyers de Philadelphie || LNH || 7 || 0 || 1 || 1 || 9 || 16 || 1 || 0 || 1 || 14
|-
| 2020-2021 || Jets de Winnipeg || LNH || 44 || 2 || 3 || 5 || 4 || 8 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2021-2022 || Flyers de Philadelphie || LNH ||  || 

| 811 || 64 || 97 || 161 || 370 || 86 || 8 || 13 || 21 || 34

Au niveau international 

|-
| 2012 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 0|| 2|| 0|| 0||align="left"| Septième place
|-
| 2013 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| +1|| 8||align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance à Anchorage
Naissance en octobre 1984
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Aces de l'Alaska
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Jets de Winnipeg